Ри́бний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Рибний провулок — провулок у місті Київ.
 Рибний провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Рибний провулок — провулок у місті Севастополь.
 Рибний провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки